Die Open 13 Provence 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2023 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2023 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open und in Doha die Qatar ExxonMobil Open gespielt. Während das Turnier in Doha, genau wie die Open 13 Provence, zur Kategorie der ATP Tour 250 zählte,  gehörte das Turnier in Rio de Janeiro zur höheren Kategorie ATP Tour 500.

Andrei Rubljow war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewann die Paarung aus Denys Moltschanow und Andrei Rubljow im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 707.510 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 784.830 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Februar 2023 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Marseille